Polyboroides – rodzaj ptaka z podrodziny orłosępów (Gypaetinae) w rodzinie jastrzębiowatych (Accipitridae).

Zasięg występowania 
Rodzaj obejmuje gatunki występujące w Afryce (w tym na Madagaskarze).

Morfologia 
Długość ciała 51–68 cm, rozpiętość skrzydeł 116–152 cm; masa ciała 500–950 g.

Systematyka

Etymologia 
 Polyboroides (Poloboroides, Polyporoides): rodzaj Polyborus Vieillot, 1816, (karakara);  -oidēs „przypominający”.
 Gymnogenys: gr. γυμνος gumnos „goły, nagi”; γενυς genus, γενυος genuos „policzek”. Gatunek typowy: Vultur radiatus Scopoli, 1786.

Podział systematyczny 
Do rodzaju należą następujące gatunki:
 Polyboroides typus  – owadożer palmowy
 Polyboroides radiatus  – owadożer madagaskarski

Uwagi

Przypisy 

Jastrzębiowate